Carlotta di Hannover (1766-1828), figlia di Giorgio III del Regno Unito e regina del Württemberg come consorte di Federico I di Württemberg;
Carlotta Augusta di Hannover (1796-1817), figlia di Giorgio IV del Regno Unito e moglie di Leopoldo di Sassonia-Coburgo-Gotha; 
Carlotta Augusta Luisa di Hannover (1819), figlia di Guglielmo IV del Regno Unito.